Икарий:

 Икарий (из Аттики)
 Икарий (отец Пенелопы)
 Икарий (фэнтези)